Karlstein peut faire référence à:

 Karlstein am Main, ville de Bavière
 Karlstein an der Thaya, commune autrichienne

 Le Comte Karlstein, livre jeunesse de Philip Pullman

 Karlštejn, château en Bohème

cs:Karlštejn (rozcestník)